Увайсов — фамилия; имеет женскую форму Увайсова.
 Увайсов, Башир Давдиевич (1946—2014) — дагестанский художник—монументалист.
 Увайсов, Сугури Давдиевич (1935—2021) — российский лакский поэт, прозаик и драматург.